Последние дни (документальный фильм) — ряд одноимённых документальных фильмов
 Последние дни (учение) — одно из центральных понятий учений некоторых религиозных организаций

См. также 
 Последние дни Помпеи (фильм)
 Березина, или Последние дни Швейцарии (фильм)
 Наши последние дни (фильм)
 Последние дни (эпизод сериала Скользящие)
 Last Days Of Humanity
 Движение святых последних дней
 Святые последних дней